Cruzeiro steht für:

 Cruzeiro (Währung), verschiedene Währungen in Brasilien
 Cruzeiro (Fluggesellschaft), eine ehemalige Fluggesellschaft aus Brasilien
 Cruzeiro (Distrito Federal), eine Verwaltungsregion im Distrito Federal do Brasil in Brasilien
 zahlreiche Fußballvereine in Brasilien mit den Namen: 
 Cruzeiro Esporte Clube darunter Cruzeiro Esporte Clube aus Belo Horizonte
 EC Cruzeiro (RS) aus Porto Alegre
 EC Cruzeiro (AL) aus Arapiraca
 Cruzeiro FC (Bahia)
 Cruzeiro FC (Distrito Federal)
 Cruzeiro FC (São Paulo)
 Cruzeiro FC (Rio Grande do Norte)
 Cruzeiro FC (Rio de Janeiro)

 Gemeinden in Brasilien:
 Cruzeiro (São Paulo), eine Gemeinde im Bundesstaat São Paulo in Brasilien
 Cruzeiro da Fortaleza
 Cruzeiro do Iguaçu
 Cruzeiro do Oeste
 Cruzeiro do Sul (Acre)
 Cruzeiro do Sul (Paraná)
 Cruzeiro do Sul (Rio Grande do Sul)
 einen Ort in Portugal
 Cruzeiro (Olhalvo), Ort im Concelho Alenquer

 einen Ort in São Tomé:
 Cruzeiro (São Tomé)